Conchopterella är ett släkte av insekter. Conchopterella ingår i familjen florsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Florsländor
Conchopterella